Свильча () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 18 652 человека (на 2004 год).

Демография

Сельские округа 
 Братковице
 Бзанка
 Домброва
 Мровля
 Пшибышувка
 Рудна-Велька
 Свильча
 Тшчана
 Воличка
 Блендова-Зглобеньска

Соседние гмины 
 Гмина Богухвала
 Гмина Глогув-Малопольски
 Гмина Ивежице
 Гмина Кольбушова
 Жешув
 Гмина Сендзишув-Малопольски

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства